Караоба — поселок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Катенинского сельского поселения.

География 
Расположен в центр. части района, на левом берегу реки Караталы-Аят. Расстояние до районного центра села Варна 33 км.

История 
Основан после 1910 г. жителями села Катенина. С 1970 г. располагалось отделение совхоза «Кулевчинский».

Население 

(в 1970 - 360, в 1983 - 248, в 1995 -251)

Улицы 
Береговая улица
Новая улица
Рабочий переулок
Школьная улица

Инфраструктура 
 ООО «Заречье»

Примечания 

Населённые пункты Варненского района